Esch kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Esch (Mosel) – biflod till Mosel, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Esch-sur-Sûre, Wiltz, 
 Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette, 
Esch-sur-Alzette (kanton)

Nederländerna 

 Esch (ort), Noord-Brabant, Gemeente Haaren,

Tyskland 

 Esch, Bernkastel-Wittlich – kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, 
 Esch, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar